De Warezscene is een verzamelnaam voor de groep personen die actief bezig is met het illegaal verspreiden van digitale content onder copyright, oftewel warez.

Achterliggende redenen voor het illegaal verspreiden
Er zijn verschillende redenen die deze groep aangrijpt om dit gedrag te beargumenteren. Enkele redenen zijn:

 Ik vind de content te duur
 Ik wil mij afzetten tegen de bureaucratische houding van aanbieders
 Ik krijg er een kick uit om het te doen
 Omdat we het kunnen

Onder te verdelen in
De groep is onder te verdelen in verschillende activiteiten:

 Suppliers  Personen die software of hardware leveren om deze activiteiten te ondersteunen
 Coders / Hackers  Personen die de software bewerken en zo gereed maken voor de illegale verspreiding door eventuele beveiligingen te verwijderen
 Scripters  Personen die de servers waarop deze activiteiten plaatsvinden beveiligen en werken aan een optimale snelheid en nauwkeurigheid van de verspreiding
 Administrators  Ook wel SiteOps genoemd. Deze personen werken aan de relaties met verschillende personen en zorgen ervoor dat de beste personen op de beste locaties terechtkomen.
 Traders  Ook wel koeriers genoemd. Deze personen verplaatsen zo snel mogelijk de nieuwste content met als doel een bijdrage te leveren aan dit hele systeem, zelf snel toegang te hebben tot de nieuwste spullen en bijna nog het voornaamste, naam op te bouwen binnen dit wereldje.

Arrogantie
Er speelt een zekere manier van arrogantie mee in dit wereldje dat deels ontstaan is uit de angst om gepakt te worden, en deels om het groepje bewust klein te houden. Buitenstaanders worden zelden of niet toegelaten en moeten zichzelf eerst bewijzen. Informatie over hoe iets het snelst van locatie A naar B kan worden verplaatst wordt gezien als publiekelijk geheim en door de onderlinge concurrentie zal er zelden informatie gegeven worden die de eigen positie kan schaden.

Ook zullen personen die zichzelf spreekwoordelijk aan de top van de ijsberg vinden staan, andere verspreidingskanalen, zoals een Kazaa nooit als de Warezscene bestempelen. Deze vormen worden als te passief bestempeld, en gezien als een bedreiging van de echte top, waarvan gezegd wordt dat er geen winstoogmerk als drijvende factor gezien wordt.

De snelste is de winnaar
Om onnodig verspreidingswerk en dataverkeer te voorkomen is er een regel dat een bepaalde release maar één keer uitgegeven mag worden. Door deze regel strak vast te houden krijgen de personen met de beste bronnen, de beste coders en de beste hackers uiteraard ook het meeste aanzien, puur omdat zij verantwoordelijk gezien worden voor het beschikbaar maken van een film of een spel voor de rest van de wereld.

Computerterminologie